

Les arts 
 Paul Brown, peintre réaliste, il a travaillé au Museum of Polo and Hall of Fame
  (1950–1997), journaliste britannique de télévision
 Paul Brown (screenwriter), acteur américain, producteur et scénariste de First Wave (TV series)
 Paul Brown (costume designer) (1960-), concepteur de costumes, nominé pour Academy Award for Best Costume Design
 , claviériste du groupe The Waterboys

Juristes 
  (1926-2012), juriste américain; juge fédéral des U.S.A
  (1915-2000), juriste américain

Personnalités politiques 
  (1880-1961), avocat américain et personnalité politique; originaire de Géorgie
  (1932-1996), personnalité politique américaine; originaire de Louisiane
  (1969-), membre du Western Australian Legislative Council

Sports 
 Paul Brown (1908–1991), un entraîneur de football américain
  (1969-)
  (1941-), pitcher américain de la Major League Baseball
  (1991-)
  (1965-), ancien joueur britannique de cricket
  (1984-), milieu de terrain britannique de football
  (1984-), joueur canadien de hockey sur glace
  (1969-2012), pilote américain d'automobiles

Autres

Voir aussi 
 Paul Brown Stadium, à Cincinnati dans l'Ohio
 , à Massilon dans l'Ohio
 
  (1946-), personnalité politique

Homonymie de personnes